Францобел () (с истинско име Франц Щефан Грибл) е австрийски писател, автор на стихотворения, романи, пиеси, разкази и книги за деца.

Биография 
Францобел е роден във Фьоклабрук, Горна Австрия в семейството на химик.

Завършва Висшето техническо училище по машиностроене във Фьоклабрук и от 1986 до 1994 г. следва германистика и история във Виена.

Между другото работи като статист във виенския Бургтеатер. Завършва универститетското си обучение с дипломна работа върху визуалната поезия.

От 1989 г. е писател на свободна практика. Живее във Виена, Пихлваг (край Фьоклабрук), Буенос Айрес и Orth an der Donau.

Творчество 
В допълнение към литературната си дейност (публикува в самиздат, в малки издателства и в имейл-арт-проекти) Францобел работи до 1992 г. като художник в стила „Concept Art“.

Публикува множество пиеси, прозаични текстове и поезия, които се развиват в напрежението между структурите и експеримента.

Големите романи на писателя представляват смесица от фантастичен реализъм, словесни игри и виенска народна драма. Францобел изобразява „своя свят“ като странен, изпълнен с хумор и с препратки към съвременната история.

Творчеството му е повлияно от дадаистите, Виенската група и от писателя Хаймито фон Додерер.

Самият той се определя като литературен акционист, който преди всичко следва възгледа за индивидуален анархизъм. Пише също книги за деца.

Междувременно негови пиеси са представяни в Мексико, Аржентина, Чили, Дания, Франция, Полша, Румъния, Украйна, Италия, Русия и САЩ

Творбите му са преведени на 23 езика.

Библиография

Книги 
 Thesaurus. Ein Gleiches. Gedichte, 1992
 Das öffentliche Ärgernis, Prosa, 1993
 Überin. Die Gosche. Prosa, 1993
 Masche und Scham. Die Germanistenfalle – Eine Durchführung & Das öffentliche Ärgernis. Proklitikon, 1993
 Die Musenpresse. Aus einem Roman von Margarete Lanner. Mit mehreren Bildnachweisen, 1994
 Elle und Speiche. Modelle der Liebe. Gedichte und Prosa, 1994
 Ranken. Prosa, 1994
 Hundshirn. Prosa, 1995
 Die Krautflut. Erzählung, 1995
 Schinkensünden. Ein Katalog, 1996
 Unter Binsen (mit Christian Steinbacher), 1996
 Linz. Eine Obsession, 1996
 Der Trottelkongreß. Commedia dell'pape. Ein minimalistischer Heimatroman, 1998
 Böselkraut und Ferdinand. Ein Bestseller von Karol Alois, 1998
 Das öffentliche Ärgernis. Proklitikon. & Masche und Scham. Die Germanistenfalle – eine Durchführung, 1998
 Met ana oanders schwoarzn Tintn. Dulli-Dialektgedichte, 1999
 Scala Santa oder Josefine Wurznbachers Höhepunkt, 2000
 Volksoper – Olympia. 2 Stücke, 2000
 Best of. Die Highlights, 2001
 Shooting Star, 2001
 Austrian Psycho oder Der Rabiat Hödlmoser. Ein Trashroman in memoriam Franz Fuchs, 2001
 Mayerling. Die österreichische Tragödie. Stück, Materialien, Collagen, 2002
Мейерлинг. Австрийската трагедия, изд.: Black Flamingo, София (2015), прев. Владко Мурдаров
 Lusthaus oder Die Schule der Gemeinheit, Roman, 2002
 Mundial. Gebete an den Fußballgott, 2002
 Scala Santa oder Josefine Wurzenbachers Höhepunkt, 2002
 Mozarts Vision. Stück, Materialien, Collagen, 2003
 Luna Park. Vergnügungsgedichte, 2003
 Zirkusblut oder Ein Austrian-Psycho-Trashkrimi, zweiter Teil, 2004
 Über die Sprache im sportiven Zeitalter, 2004
 Wir wollen den Messias jetzt oder Die beschleunigte Familie, 2005
 Der Narrenturm, 2005
 Das Fest der Steine oder Die Wunderkammer der Exzentrik, 2005
 Hunt oder der totale Februar, 2006
 Der Schwalbenkönig oder Die kleine Kunst der Fußball-Exerzitien, 2006
 Liebesgeschichte. Roman, 2007
 Franzobels großer Fußballtest, 2008
 Zipf oder die dunkle Seite des Mondes, 2008
 Kreisky. Ein Stück zur Volkshilfe, 2008
 Lady Di oder Die Königin der Herzen, Eine Farce vom Begehren, 2008
 Österreich ist schön, Ein Märchen, 2009
 Filz oder ein Wirtschafts-Flip-Fop-Schmierfilm mit Blutsauger-Blues und Lucky-Strike-Fondue aus dem Land der Bawagbabas, auch EXIT III genannt (mit Franz Novotny, Gustav Ernst), 2009
 Moser oder Die Passion des Wochenend-Wohnzimmergottes, 2010
 Romeo und Julia in Purkersdorf. Drei Volksstücke, 2011
 Der Boxer oder Die Zweite Luft des Hans Orsolics, 2011
 Hirschen oder die Errettung Österreichs, 2011
 Prinzessin Eisenherz, 2011
 Faust. Der Wiener Teil. Ein Lustspiel, 2012
 Was die Männer so treiben, wenn die Frauen im Badezimmer sind, 2012
 Yedermann. Oder der Tod steht ihm gut, 2013
 Steak für alle. Der neue Fleischtourismus, 2013
 Adpfent. Ein Kindlein brennt, 2013
 Wiener Wunder. Kriminalroman, 2014
 Bad Hall Blues. Eine Oberösterreicherelegie, 2014
 Metropolis oder Das große Weiche Herz der Bestie, 2014
Метрополис, или Голямото меко сърце на чудовището, изд.: Black Flamingo, София (2014), прев. Владко Мурдаров
 Othello oder Ein Schlechter von Hernals, 2014
 Hamlet oder Was ist hier die Frage?, 2015
 Groschens Grab: Kriminalroman, 2015
 Ich Zarah oder das wilde Fleisch der letzten Diva, 2016
 Sarajevo 14 oder Der Urknall Europas, 2017
 Das Floß der Medusa, Roman, 2017
 Rechtswalzer, Kriminalroman, 2019

Книги за деца 
 Die Nase, 2002
 Schmetterlin Fetterling, 2004
 Moni und der Monsteraffe, 2008
 Phantastasia oder die lustigste Geschichte über die Traurigkeit, 2010
 Der fliegende Zobel, 2013
 Der kleine Pirat, 2015

Пиеси 
 1996: Das Beuschelgeflecht
 1997: Kafka. Eine Komödie
 1998: Paradies
 1998: Nathans Dackel oder Die Geradebiegung der Ring-Parabel. Eine Lessingvollstreckung
 1998: Bibapoh
 1998: Der Ficus spricht. Minidrama für A, B, einen Volkssänger, ein Blumenmädchen und einen Gummibaum
 1999: Phettberg. Eine Hermes-Tragödie
 1999: Volksoper
 2000: Olympia. Eine Kärntner Zauberposse samt Striptease
 2001: Mayerling
 2003: Black Jack
 2003: Mozarts Vision
 2004: Flugangst
 2005: Hunt oder Der totale Februar
 2005: Wir wollen den Messias jetzt oder die beschleunigte Familie
 2006: Hirschen
 2007: Z!pf oder die dunkle Seite des Mondes
 2008: Der Impresario von Schmierna
 2009: Prinzessin Eisenherz
 2009: Big Bang Löbinger
 2010: Bordellballade (Songspiel, zusammen mit dem Komponisten Moritz Eggert)
 2010: Moser oder die Passion des Wochenend-Wohnzimmergottes
 2010: Die Pappenheimer oder das O der Anna O.
Папенхаймерови, или всичко за Ана О., изд.: Black Flamingo, София (2015), прев. Владко Мурдаров
 2011: Der Boxer oder die Zweite Luft des Hans Orsolics
 2014: Othello, Ein Schlechter in Hernals
 2014: Ich Zarah oder das wilde Fleisch der letzten Diva
Аз, Зара, или дивата плът на последната дива, изд.: Black Flamingo, София (2015), прев. Владко Мурдаров
 2018: Der Lebkuchenmann

Награди и отличия 
 1992: Linzer Stadtschreiber
 1994: Wiener Werkstattpreis für Literatur
 1995: „Награда Ингеборг Бахман“ für Die Krautflut
 1997: „Поощрителна награда Волфганг Вайраух“ на град Дармщат
 1998: „Каселска литературна награда“ за гротесков хумор
 1998: Floriana Literaturpreis
 2000: Bert-Brecht-Medaille
 2002: „Награда Артур Шницлер“
 2003: Goldene Ehrennadel der Marktgemeinde Lenzing für kulturelle Verdienste
 2005: Nestroy-Theaterpreis Bestes Stück – Autorenpreis
 2005: Nestroy-Theaterpreis Spezialpreis
 2005: Longlist zum Deutschen Buchpreis mit Das Fest der Steine oder Die Wunderkammer der Exzentrik
 2006: Buch.Preis für Das Fest der Steine oder Die Wunderkammer der Exzentrik
 2007: Vöckla Award Sonderpreis für Kultur
 2008: „Награда Инзелшрайбер“, Зюлт
 2012: Residenzschreiber in Sarajewo
 2015: Stadtschreiber in Split
 2017: „Награда Николас Борн“
 2017: „Немска награда за книга“ (финалист) für Das Floß der Medusa
 2017: „Баварска награда за книга“ für Das Floß der Medusa
 2017: Stadtschreiber in Weißenburg in Bayern
 2019: Fine Crime-Award für Rechtswalzer

Източници

Външни препратки 

  Биографични данни за Францобел в Каталога на Немската национална библиотека
  Литература от и за Францобел в Каталога на Немската национална библиотека
  Литература от и за Францобел в Немската дигитална библиотека
  Францобел в Austria-Forum
  Францобел в Goethe Institut
  Францобел в Autorenlexikon
  Францобел в Hanser Literaturverlage
  Францобел в Perlentaucher
  Францобел в Die LYRIKwelt
  Францобел в Personensuche
  

Австрийски поети
Австрийски романисти
Австрийски автори на разкази
Австрийски автори на криминални романи
Австрийски детски писатели
Австрийски драматурзи
Носители на литературни награди на Германия
Носители на литературни награди на Австрия
Носители на наградата „Ингеборг Бахман“‎ 
Горна Австрия